The Conflict – cortometraggio muto del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company
The Conflict – film muto del 1915 prodotto dall'Essanay Film Manufacturing Company
The Conflict – flilm muto del 1916 diretto da Ralph Ince
The Conflict – cortometraggio muto del 1916 diretto da William Robert Daly
Her Own People o The Conflict (titolo di lavorazione) – film muto del 1917 diretto da Scott Sidney 
La grande diga (The Conflict) – film muto del 1921 diretto da Stuart Paton